Лайа () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Лайа, Жан-Луи (1761—1833) — французский драматург, поэт, литературный критик, педагог, профессор истории литературы и французской поэзии в Сорбонне. Член Французской академии.
 Лайа, Леон (1810—1872) — французский драматург.
 Лайа, Архелья (1926—1997) — венесуэльская общественно-политическая деятельница.

См. также 
 Лайя